Le tournoi de tennis de Salt Lake City est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1985 se dispute du 9 au .

Stephanie Rehe remporte le simple dames. En finale, elle bat Camille Benjamin, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Svetlana Cherneva et Larisa Savchenko.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Salt Lake City
 Saison 1985 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1985
Salt Lake City
Tennis aux États-Unis en 1985
Tennis en septembre 1985